Timej, grčki filozof pitagorovac
 Timej (dijalog), Platonov dijalog